Het tennistoernooi Australian Open werd in 1988 bij de vrouwen voor de 62e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als derde geplaatste Amerikaanse Chris Evert met 6-1 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1988